Verachtung steht für:
 eine Emotion, siehe Verachtung
 einen Thriller des dänischen Schriftstellers Jussi Adler-Olsen, siehe Verachtung (Roman)
 die Verfilmung des Romans durch Christopher Boe, siehe Verachtung (Film)

Siehe auch:
 Die Verachtung, Film von Jean-Luc Godard aus dem Jahr 1963